2013 Голяма награда на Индия е 3-то за Голямата награда на Индия и 16-и кръг от сезон 2013 във Формула 1, провежда се на 27 октомври 2013 година на пистата Джейпи груп, Делхи, Индия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Индия